Метцельдер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Метцельдер, Кристоф (род. 1980) — футболист.
 Метцельдер, Мальте (род. 1982) — футболист.